Piotr Łukasiewicz (ur. 1954) – polski socjolog, urzędnik państwowy, menedżer, kierownik Ministerstwa Kultury i Sztuki
 Piotr Łukasiewicz (ur. 1972) – polski żołnierz, politolog, ambasador